Carl Habel ist der Name folgender Personen:

* Carl Habel (Politiker) (1777–1853), deutscher Grundbesitzer und Politiker, MdL Nassau
 Carl Habel (Schauspieler) (1915–1979), norwegischer Schauspieler